Mannel ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrix Mannel (* 1961), deutsche Autorin
 Friederike Mannel (1783–1833), Quelle für Clemens Brentano und die Brüder Grimm
 Gottfried Mannel († 1908), Professor für Augenheilkunde in Marburg, Geheimer Medizinalrat, Schöpfer des Paulinenhospitals in Arolsen